Балавадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Балавадзе, Василий Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Балавадзе, Вахтанг Михайлович (1926—2018) — советский грузинский спортсмен, борец в стиле (вольная борьба). Заслуженный мастер спорта СССР
 Балавадзе, Бенедикт Константинович — академик АН ГрузССР
 Балавадзе, Максим Константинович (1910—?) — советский государственный и партийный деятель.